Lista portów lotniczych w Kirgistanie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper: Airports in Kyrgyzstan - IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Kyrgyzstan - ICAO codes and coordinates

Kirgiskie porty lotnicze
Kirgistan